Kolejnym miejscem zmagań w ramach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2016/2017 była skocznia duża w Obertsdorfie. Były to również pierwsze w historii zmagania kobiet na Schattenbergschanze. Kwalifikacje do pierwszego konkursu padły zwycięstwem Chiara Hölzl, a w konkursie już po raz czwarty w sezonie wygrała Sara Takanashi. W niedzielnych kwalifikacjach zwyciężyła Nita Englund, a w drugim konkursie indywidualnym zwyciężyła ponownie, odnosząc tym samym 49. zwycięstwo w karierze, Sara Takanashi.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Oberstdorfie był Georg Späth, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida wraz z asystentem, którym był Miran Tepeš. Sędziami technicznymi byli Agnieszka Baczkowska oraz Renata Nadarkiewicz.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Konkurs Indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Konkurs Indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Oberstdorfie

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Bibliografia 
 Program zawodów: http://medias2.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3834/2017JP3834PROG.pdf
 Wyniki kwalifikacji do pierwszego konkursu: http://medias3.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3958/2017JP3958RLQ.pdf
 Wyniki pierwszego konkursu indywidualnego: http://medias4.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3834/2017JP3834RL.pdf
 Wyniki kwalifikacji do drugiego konkursu: http://medias1.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3835/2017JP3835RLQ.pdf
 Wyniki drugiego konkursu indywidualnego: http://medias2.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3835/2017JP3835RL.pdf
 Tabela PŚ po konkursach w Oberstdorfie: http://medias2.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3835/2017JP3835WC.pdf
 Puchar Narodów po konkursach w Oberstdorfie: http://medias4.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3835/2017JP3835NCS.pdf

Puchar Świata w skokach narciarskich 2016/2017
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
2017 w Niemczech